La Rijksweg 58 (o A58) olandese parte da Eindhoven, fino ad arrivare a Flessinga. L'autostrada è lunga 140 km.

Percorso

Note

Voci correlate
 Autostrade nei Paesi Bassi

Altri progetti

Collegamenti esterni

A058